Фарефаре (также фрафра, гуненне, гунене, нанкаре) — язык народа фрафра. Распространён на крайнем северо-востоке Ганы и прилегающих приграничных районах Буркина-Фасо. Относится к группе гур нигеро-конголезской языковой семьи. Численность носителей на 2003 год составляла около 845 100 человек, из них 820 000 человек — в Гане и 25 100 человек — в Буркина-Фасо. Выделяют пять основных диалектов: гунене (гуренне), нанкани (нинкаре, наани), набт (набде, набдуг, набнам), тални (таленси, талене) и боони. Имеет стабильное положение, используется всеми возрастными группами.

Алфавит фарефаре: A a, B b, D d, E e, Ɛ ɛ, F f, G g, H h, I i, Ɩ ɩ, K k, L l, M m, N n, Ŋ ŋ, O o, Ɔ ɔ, P p, R r, S s, T t, U u, Ʋ ʋ, V v, W w, Y y, Z z. Назализация обозначается тильдой над буквой (ã, ẽ, ĩ, õ, ũ).

Примечания

Ссылки 

Языки гур
Языки Ганы
Языки Буркина-Фасо